Mike Horner (Portland, 3 de fevereiro de 1955) é um ator de filmes pornográficos.

Prêmios 
1987: AVN Award – Best Actor - Film – Sexually Altered States
1992: AVN Award – Best Supporting Actor - Video – Bite
1993: AVN Award – Best Actor - Film – The Seduction of Mary
1994: AVN Award – Best Actor - Film – Justine
1994: AVN Award – Best Couple Sex Scene - Film – Justine
1996: AVN Award – Best Actor - Film – Lessons in Love
2002: AVN Award – Best Actor - Video – Euphoria
2002: AVN Award – Best Supporting Actor - Video – Wild Thing
2005: AVN Award – Best Non-Sex Performance – The Collector
Hall da Fama da AVN
Hall da Fama da XRCO

Ligações externas
 
 Biografia no LukeIsBack.com
 Premiações

Atores pornográficos dos Estados Unidos